Галёнки — военный аэродром в Приморском крае, расположенный в окрестностях села Галёнки и станции ДВЖД Галёнки.

История 
В период с 5 января 1942 года по октябрь 1945 года на аэродроме базировался 582-й истребительный авиационный полк, принимавший участие в Советско-японской войне на самолётах Ла-5.

С сентября 1946 года по 1953 год на аэродроме Галёнки дислоцировался 194-й гвардейский Брянский Краснознамённый авиационный транспортный полк ВДВ (в/ч 15474) четырёхэскадрильного состава: три эскадрильи на транспортных самолётах Ли-2 и одна эскадрилья на планерах Ц-25. В мае 1951 года полк приступил к теоретическому переучиванию на вертолёт Ми-4 на аэродроме Белоногово (г. Благовещенск), которое затем было отменено, и в сентябре 1953 года этот полк был перебазирован полным составом на аэродром Среднебелое в Амурской области.

С сентября 1950 года на аэродроме дислоцировался 18-й Гвардейский Витебский дважды Краснознаменный ордена Суворова третьей степени, ордена Почетного легиона истребительный авиационный полк «Нормандия — Неман». На вооружении полка состояли самолёты МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21.

В 1982 году истребительный авиационный полк преобразован в авиационный полк истребителей-бомбардировщиков. В мае 1989 года полк перевооружился на МиГ-27К и МиГ-27Д. В марте 1993 полк получил самолёты Су-25 и преобразован в штурмовой. 12.11.2009 года 18-й гвардейский штурмовой авиационный Витебский дважды Краснознаменный ордена Суворова, ордена Почетного легиона полк «Нормандия — Неман» в рамках проводимой военной реформы ликвидирован. Накануне состоялось прощание полка с Боевым Красным знаменем.

1 декабря 2009 года полк и части обеспечения аэродрома преобразованы в 6983-ю гвардейской авиационную базу первого разряда (в/ч 62231). В конце 2010 года штаб 6983-й АвБ перенесён в гарнизон Хурба-2, остатки 18-го гв. ШАП стали авиагруппой штурмовой авиации. Затем авиагруппа была перебазирована на аэродром Черниговка (Приморский край), где слилась с остатками местного 187-го штурмового авиаполка.

1 декабря 2013 года на аэродроме Черниговка вновь был образован 18-й гвардейский штурмовой авиационный полк. На вооружении полка самолёты Су-25СМ.

Аэродром Галёнки в н.в. законсервирован (??).

Данные аэродрома 
 Наименование — Галёнки (Galenki)
 Индекс аэродрома — ЬХИГ / XHIG
 ВПП 02/20
 Превышение 120 м
 Ширина — 42 м
 Длина — 2500 м
 Курс магнитный 019°/199°
 Курс истинный 009°/189°
 Покрытие — твёрдое (бетон)
 Освещение — нет
 Круг полётов RL
 Позывной (подход) — «Нарвик-Подход»

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 18-й гвардейский Витебский дважды Краснознамённый орденов Суворова третьей степени и Почётного Легиона авиационный полк «Нормандия — Неман»
 Список военных аэродромов России

Военные аэродромы СССР
Аэродромы Приморского края
Галёнки
Нормандия — Неман
Закрытые военные аэродромы России
Заброшенные аэродромы